Gerbel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Nicolaus von Gerbel-Embach (1837–1927), deutscher Schriftsteller und Herausgeber

 Karl Gerbel (1939–1997), österreichischer Elektromaschinenbauer, Kinderfreunde-Funktionär und Kulturmanager
 Nikolaus Gerbel (auch Nikolaus Gerbellius; um 1485–1560), deutscher Humanist